Blackfriars (wijk), wijk in Londen
 Blackfriars (metrostation), het metrostation aldaar